Österreichische Fußball-Bundesliga 2009/2010 var den 98:e säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Red Bull Salzburg var inför säsongen regerande mästare och man lyckades även försvara titeln och blev mästare även detta året.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Källor
Officiell hemsida 

2009/2010
Fotbollssäsongen 2009/2010
2009 i Österrike
2010 i Österrike